K8, K-8, K.8, K VIII ou K08 peut faire référence à :

Cinéma 
 Passeport diplomatique agent K 8, un film franco-italien de Robert Vernay sorti en 1965 au cinéma.

Domaine militaire 
 HNLMS K VIII, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K8, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 K-8, un sous-marin soviétique perdu en 1970 ;
 Nanghang K-8 Karokorum, un avion pakistano-chinois ;
 Régiment de cuirassiers vieux-prussien K 8.

Éducation 
 , une école gérant à la fois les niveaux de l'enseignement primaire et du collège aux États-Unis.

Informatique 
 AMD K8, une microarchitecture de microprocesseur ;
 Kubernetes, un logiciel de gestion de conteneurs.

Médecine 
 Autres affections des dents et du parodonte (K08), d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 Miss K8, une DJ ukrainienne ;
 Sonate en si bémol majeur no 3, K.8, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 8, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Transports 
Aéronautique 
  ;
 Alexander Schleicher K 8, un planeur monoplace.

Automobile 
 Hispano-Suiza K8, un concept car du constructeur espagnol Hispano-Suiza ;
 Kia K8, une grande berline du constructeur sud-coréen Kia Motors.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres